KTS peut désigner :
 unité de mesure en navigation maritime et aérienne (Nœud)
 KTS Zamek Tarnobrzeg, club polonais de tennis de table.